A Brit Királyi Haditengerészet egy, valamint az Ausztrál Királyi Haditengerészet két hajója kapta az Australia nevet:

Az első Australia a Brit Királyi Haditengerészet Orlando-osztályú cirkálója volt, mely 1888-ban készült el, majd 1905-ben szétbontották.
A második Australia egy 1911-ben vízrebocsátott Indefatigable-osztályú csatacirkáló volt, melyet 1924-ben elsüllyesztettek a Washingtoni Flottaegyezmény kikötései miatt.
A harmadik Australia egy 1927-ben vízrebocsátott County-osztályú nehézcirkáló volt, melyet 1956-ban szétbontottak.
Tervbe volt véve a HMS Invincible repülőgép-hordozó átadása az Ausztrál Királyi Haditengerészetnek, amely szintén az Australia nevet kapta volna meg, de erre nem került sor.